Vangelis Pavlidis ist der Name folgender Personen:
* Vangelis Pavlidis (Karikaturist) (* 1943), griechischer Karikaturist
 Vangelis Pavlidis (Fußballspieler) (Evangelos Pavlidis; * 1998), griechischer Fußballspieler